Ian Hogg (1911–2003) – brytyjski wiceadmirał
 Ian V. Hogg (1926–2002) – brytyjski pisarz, autor książek o broni i amunicji
 Ian Hogg (ur. 1937) – brytyjski aktor
 Ian Hogg (ur. 1989) – nowozelandzki piłkarz